Das Namdong-Induspark-Fußballstadion () ist ein Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in der südkoreanischen Stadt Incheon, Namdong-gu. Die Anlage wurde am 22. Dezember 2008 eröffnet und diente von 2020 bis 2022 als Sportstätte des FC Namdong, der zuletzt in der K4 League, der vierthöchsten Spielklasse Südkoreas spielte.

Weblinks 
 Informationen auf Namuwiki.kr (koreanisch)

Fußballstadion in Südkorea
Fußballstadion in Asien
Erbaut in den 2000er Jahren
Sport (Incheon)
Bauwerk in Incheon